Il doppio del torneo di tennis Volkswagen Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Donald Johnson e Leander Paes che hanno battuto in finale Jan Apell e Michael Mortensen 7-6, 6-1.

Teste di serie 

 Cristian Brandi /  Ģirts Dzelde (primo turno)
 Jan Apell /  Michael Mortensen (finale)

 Alexander Mronz /  Udo Riglewski (semifinali)
 Donald Johnson /  Leander Paes (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Volkswagen Challenger 1993